Seznam brigad z zaporedno številko 71.

Seznam 
 Pehotne
 71. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Pomorske
 71. pomorska brigada (ZSSR)

Glej tudi